Fischer-Colbrie heißen:

 Arthur Fischer-Colbrie (1895–1968) österreichischer Schriftsteller und Beamter am Oberösterreichischen Landesmuseum
 Augustín Fischer-Colbrie (1863–1925), slowakischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Košice
 Kurt Fischer-Colbrie, stellvertretender und kurzfristig interimistischer Intendant des Landestheaters Linz
 Peter Fischer-Colbrie (* 1941), österreichischer Fachmann für Gartenbau, ehem. Leiter der Bundesgärten